Первовагайское се́льское поселе́ние — муниципальное образование в Вагайском районе Тюменской области Российской Федерации.

Административный центр — село Вагай.

География 
Площадь территории сельского поселения составляет 28296 гектар, в том числе: сельскохозяйственных угодий — 6697 га, из них пашни — 4026 га, других земель — 21599 га, из них лесов — 11196 га.

История 
Статус и границы сельского поселения установлены Законом Тюменской области от 5 ноября 2004 года № 263 «Об установлении границ муниципальных образований Тюменской области и наделении их статусом муниципального района, городского округа и сельского поселения».

Население

Состав сельского поселения

Интересные факты 
6 августа 1585 года в Сибирском ханстве, во время ночёвки в устье реки Вагай, погиб казачий атаман Ермак Тимофеевич.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Первовагайское сельское поселение \ Администрация \ Общая информация 

Муниципальные образования Вагайского района
Сельские поселения Тюменской области